U22 ou U-22 peut faire référence à :
 , plusieurs sous-marins allemands ;
 U22, une catégorie sportive, réservée aux joueurs de moins de 22 ans (Under the age of 22 en anglais).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères